Mamasa bezeichnet:
den Regierungsbezirk Mamasa auf der indonesischen Insel Sulawesi, siehe Mamasa (Regierungsbezirk)
den Hauptort des Regierungsbezirks Mamasa, siehe Mamasa (Ort)
die Sprache der Bewohner des Regierungsbezirks Mamasa, siehe Mamasa (Sprache)
den Fluss Mamasa auf Sulawesi, siehe Mamasa (Fluss)